Ramón Ibarra puede referirse a las siguientes personas:

 Ramón Ibarra y González (1853-1917), religioso mexicano.
 Ramón Ibarra Montejano (1935-1997), futbolista mexicano.
 Ramón Ibarra Palomino (1971-), piloto de automovilismo chileno.
 Ramón Ibarra Robles (1958-), actor español.